Одиенне́ () — город в северо-западной части Кот-д’Ивуара, административный центр области Денгеле, а также центр одноимённого муниципалитета.

География 
Город находится в 670 км к северо-западу от Абиджана и в 550 км от столицы страны, города Ямусукро, недалеко от границы с Гвинеей. Абсолютная высота — 451 метра над уровнем моря. В 15 км к западу от Одиенне расположена одиночная гранитная гора Денг-Келе (её абсолютная высота составляет 600 м), которая хорошо видна из города. Недалеко от Одиенне берёт начало река Бауле, которая течёт в северном направлении и впадает в реку Нигер уже на территории Мали. Немного восточнее истока Бауле берёт начало река Сасандра, которая, напротив, течёт на юг и впадает в Гвинейский залив. Местность в районе Одиенне представляет собой саванну, которая чередуется с участками лесов.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 56 944 человека.

Динамика численности населения города по годам:

Экономика 
Экономика основана преимущественно на сельском хозяйстве, основные культуры которого — орехи кешью, хлопок и ямс. Недалеко от города осуществляется добыча золота.

Транспорт 
Город обслуживается аэропортом Одиенне.

Известные уроженцы 
В городе родился известный исполнитель регги, Тикен Джа Факоли.

Примечания 

Города Кот-д’Ивуара